Суперкубок Англии по футболу 2004 () — 82-й розыгрыш английского трофея, который вручается победителю матча между чемпионом Премьер-лиги и обладателем Кубка Англии предыдущего сезона. Встреча состоялась 8 августа 2004 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. В ней сыграли чемпион Премьер-лиги сезона 2003/04 лондонский «Арсенал» и обладатель Кубка Англии 2003/04 «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» в этом матче одержали победу 3:1: сначала Жилберту Силва на 50-й минуте встрече вывел «Арсенал» вперёд, спустя пять минут нападающий манкунианцев Алан Смит уравнял счёт на табло, но буквально сразу же лондонцы вновь повели благодаря точному удару испанца Рейеса, а за 10 минут до окончания встречи защитник «красных дьяволов» Сильвестр, срезав мяч в собственные ворота, установил окончательный итог поединка.

Отчет о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте BBC Sport 

2004
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005
Суперкубок Англии 2004
Суперкубок Англии 2004
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 8 августа
Август 2004 года